Staps oder Stapß ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Staps (* 1961), niederländische Judoka
 Friedrich Stapß (auch Staps; 1792–1809), bekannt durch seinen Attentatsversuch auf Napoleon I. 
Horst Staps (1934–2016), deutscher Radrennfahrer